Сен-Лизье́ () — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Арьеж. Входит в состав округа Сен-Жирон.

Код INSEE кантона — 0916. Всего в кантон Сен-Лизье входят 16 коммун, из них главной коммуной является Сен-Лизье.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2006 год составляло 7 165 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Арьеж на сайте INSEE
 Расположение кантона Сен-Лизье на карте Франции

Кантоны департамента Арьеж